PT-17 steht für:
 Boeing-Stearman PT-17, US-amerikanisches Doppeldeckerflugzeug
 , ISO-3166-2-Code des portugiesischen Distriktes

PT17